

Роздольє — село, Армізонський район, Тюменська область
 Роздольє — присілок, Білозерський район, Курганська область
 Роздольє — село, Караідельський район, Башкортостан
 Роздольє — присілок, Краснокамський район, Башкортостан
 Роздольє — присілок, Макушинський округ, Курганська область
 Роздольє — селище, Ромодановський район, Мордовія
 Роздольє — присілок, Сєверний район, Оренбурзька область
 Роздольє — селище, Топкинський округ, Кемеровська область

Див. також 
 Роздолля

ru:Роздолье